Эндрю («Э́нди») Грэм Прио́ль (; родился 8 августа 1973 года на Гернси, Великобритания) — британский автогонщик.
 3-кратный победитель чемпионата мира по турингу (2005—08).
 Победитель чемпионата Европы по турингу (2004).

Общая информация 
Энди — один из двух детей Грэма и Джуди Приолей. У него есть сестра Фиона.

Спортивная карьера

Первые годы 
Приоль начал свою спортивную карьеру в 13 лет, с картинговых соревнований. Позже он принимал участие в различных региональных первенствах по мотокроссу и подъёму на холм (становясь чемпионом островов Ла-Манша и британским гонщиком года по этому виду автоспорта). В 1996 году Энди перебирается в формулический автоспорт, проведя несколько гонок в национальном первенстве на машинах класса Формула-Рено; а через год он уже подписывает контракт с одной из команд британской Ф3. Столь быстрый приход в подобные соревнования не приносит особых результатов и гернсийцу приходится сделать шаг назад в своей карьере: в 1998—99 годах он набирается опыта работы с техникой и борьбы на трассе в зимнем чемпионате Ф-Palmer Audi и в британском монокубке Renault Spider. Ход оправдывает себя; в 1999 году он оказывается сильнее всех в этом кузовном первенстве и в 2000 году возвращается в Ф3.

В 2000—01 годах Приоль участвует в различных гонках класса по всему миру. Результаты оказываются лучше, чем несколько лет назад, но стать призёром какого-либо первенства ему не удаётся. Впрочем получается неплохо провести один из международных стартов Ф3: Энди финиширует вторым в гонке в Южной Корее, уступив только Жонатану Коше.

На основательный переход в более серьёзные классы чемпионатов на машинах с открытыми колёсами финансирования не находится и гернсиец возвращается в кузовные гонки. В 2001 году Энди устраивается на несколько гонок в заводскую команду Vauxhall Motors — Team Egg Sport — и в первых же гонках ему удаётся оправдать данный ему шанс: выиграв квалификацию, он финиширует на второй позиции в дебютной гонке.

В 2002 году гернсиец выступает в серии уже на полном расписании, подписав контракт с командой Arena Motorsport, обладавшей заводской поддержкой марки Honda. энди сстабильно проводит сезон, трижды побеждает в квалификации и завершает чемпионат на пятом месте.

Европейский и мировой туринг 
Успехи молодого пилота привлекают интерес спортивного подразделения BMW и Приоль переходит в одну из их команд в ETCC. Притирка к новой технике проходит практически мгновенно и уже в дебютный сезон Энди борется за победы в гонках и становится бронзовым призёром чемпионата. Через год Приолю удаётся прервать трёхлетнюю гегемонию пилотов N.Technology в личном зачёте и завоевать титул чемпиона Европы. Победа достался ему в серьёзной борьбе с Габриэле Тарквини и Дирком Мюллером. Итальянец и немец в какой-то момент имели преимущество в чемпионате, но на последних этапах не смогли поспорить с Приолем в стабильности — Габриэле крайне неудачно провёл этап в Германии, а Дирк упустил своё преимущество из-за схода в первой гонке в ОАЭ. В итоге, набрав столько же очков сколько и Мюллер, Энди стал чемпионом из-за большего числа побед (пять против трёх).

В 2005 году чемпионат Европы был преобразован в чемпионат мира, но претенденты на титул поначалу остались те же — Приоль, Мюллер и, на этот раз, Фабрицио Джованарди от N.Technology долгое время боролись за титул. В этот раз Энди прошёл чуть стабильнее по всему чемпионату, а неудачи обоих конкурентов на финале сезона в Макао позволили превратить отставание в одно очко в 15-очковое преимущество. Следующие два года гернсиец вновь выигрывает чемпионат, раз за разом опережая конкурентов на последних этапах.

Ситуация меняется в 2008 году — среди конкурентов BMW в единоличные лидеры выбивается SEAT Sport. Первую попытку взять титул испанцы в 2007 году уступают из-за технических проблем у Ивана Мюллера на аомыньском этапе, а в новом году их преимущество над устаревающей техникой баварцев было уже заметнее — Мюллер, регулярно финишируя в очках, обеспечивает себе титул за несколько гонок до конца. Несколько неудачных гонок на финише сезона лишают Энди и вице-чемпионского титула — его опережает второй пилот SEAT Габриэле Тарквини и Роберт Хафф на Chevrolet.

В 2009—10 годах стабильность гернсийца уже на ранних этапах оставляет желать лучшего и уже на раннем этапе он лишается шансов на титул. Попытки помочь завоевать титул своему более результативному на первом этапе сезона бразильцу Августо Фарфусу заканчиваются ничем. В 2010 году BMW сосредотачивает заводскую поддержку на двух машинах и пытается опередить конкурентов за счёт игр со слабо прописанными местами технического регламента, но всё заканчивается лишь двойной дисквалификацией на этапе в Японии.

Нежелая финансировать программу создания нового автомобиля и видя всё большее отставание от конкурентов, BMW перед сезоном-2011 закрывает свою программу в чемпионате мира.

Последние годы 
Баварцы уводят Приоля и Фарфуса в свою программу в гонках GT; первые старты начинаются в 2009 году. Постепенно гернсиец и бразилец привыкают к технике и новым трассам. в 2011 году они побеждают в полусуточном марафоне в Себринге, занимают третье место в 24 часах Ле-Мана и становятся вице-чемпионам ILMC в своём классе.

В 2012 году BMW переводит Энди и Августо в свою вновь созданную программу в DTM. Первые год уходит на пригон техники к новым условиям.

Статистика выступлений

Сводная таблица

WTCC 

Жирным выделен старт с поула, курсивом — быстрейший круг в гонке.

24 часа Ле-Мана

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Профиль на официальном статистическом сайте ФИА 
 Профиль  на сайте BRDC

Автогонщики Великобритании
Пилоты Формулы Палмер Ауди
Пилоты Британской Формулы-3
Пилоты Французской Формулы-3
Пилоты BTCC
Пилоты V8 Supercars
Пилоты DTM из Великобритании
Пилоты WTCC из Великобритании
Чемпионы WTCC
Пилоты Европейской серии Ле-Ман
Пилоты Американской серии Ле-Ман
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Великобритании
Члены ордена Британской империи
Пилоты Arena Motorsport
Пилоты RBM